Estación Rosario puede referirse a:

Las siguientes estaciones de ferrocarril en la ciudad argentina de Rosario:
Estación Rosario Norte del ferrocarril Mitre que presta servicios a Buenos Aires, Córdoba y Tucumán.

Las siguientes estaciones de ferrocarril abandonadas de la ciudad Rosario:
Estación Rosario Central.
Estación Rosario Oeste.
Estación Rosario Central Córdoba.
Estación Rosario C.G.B.A..
Estación Rosario Oeste Santafesino.

También puede referirse a:
Estación Fluvial de Rosario.
Estación El Rosario del Metro de Ciudad de México.
Estación Rosario de la comuna de Rengo, Chile.
Estación Rosario del Tala, de la localidad argentina homónima.